Евровизия 1958 е третият поред песенен конкурс.

История 
Провежда се на 12 март в Хилверсюм, Нидерландия, в студио „Авро“. Шведската телевизия се присъединява към фестивала, но участниците отново са 10, както и през предходната година, защото Великобритания не изпраща свой представител. Това го прави втория, на който не е изпълнена нито една песен на английски език. Побеждава Андре Клавьо от Франция. Първата победителка на „Евровизия“ Лис Асия се включва отново, класира се втора. Отново участва и Кори Брокен, която печели през 1957 г., но този път заема последно място. Музиката се изпълнява от оркестър „Метроном“. Първа поява на „Евровизия“ за Доменико Модуньо. Той изпълнява „Nel blu dipinto di blu“, която още същата година става хит по цял свят, а до днес всички я помнят просто като „Воларе“. Националните журита обаче му отрежда трето място. Модуньо излиза първи на сцената, а после е принуден да изпълни песента си отново, защото се оказва, че в някои държави е имало проблем с трасето и зрителите не са успели да видят началото на конкурса. За първа година домакините решават песните да бъдат изпълнени без всяка от тях поотделно да се представя от водещ. В Нидерландската телевизия преценят, че така ще се постигне по-голяма безпристрастност у зрителя. Водещата Хани Липс се появява едва в средата на програмата, за да прочете съобщението за проблеми в трасето.

Правила 
От тази година влиза в сила правилото домакин на фестивала да е държавата, чийто изпълнител е победил в предишното му издание. Остава в сила регламентът за гласуване: всяка държава има жури от по 10 члена, всеки един от които има право да даде по една точка на песента, която му е харесала.

Участници

Гласуване

Галерия

Източници

Външни препратки 
 www.esctoday.com
 www.eurovision.tv

1958
Музикални фестивали в Нидерландия
1958 година